Villamayor puede hacer referencia a:

Geografía 
 Villamayor, aldea en la provincia de Ávila.
 Villamayor, municipio de la provincia de Salamanca.
 Villamayor, parroquia del concejo asturiano de Teverga.
 Villamayor, parroquia y localidad del concejo asturiano de Piloña.
 Villamayor, localidad de la provincia de Huesca.
 Villamayor, antigua localidad medieval de la provincia de Zaragoza.
 Villamayor de Calatrava, municipio en la provincia de Ciudad Real.
 Villamayor de Campos, localidad de la provincia de Zamora.
 Villamayor de Gállego, municipio de la provincia de Zaragoza.
 Villamayor de los Montes, municipio de la provincia de Burgos.
 Villamayor de Monjardín, municipio en la Comunidad de Navarra.
 Villamayor de Santiago, municipio en la provincia de Cuenca.
 Villamayor de Treviño, municipio en la provincia de Burgos.
 Villamayor del Condado, localidad en la provincia de León.
 Villamayor del Río, localidad en la provincia de Burgos.

Miscelánea 
 Don Diego de Villamayor, retrato del pintor Pantoja de la Cruz (1605).
 Estación de Villamayor, estación de ferrocarril en el Principado de Asturias, España. 
 Marquesado de Villamayor de las Ibernias, título nobiliario español.
 Marquesado de Villamayor de Santiago, título nobiliario español.
 Sabina de Villamayor de Gállego, árbol monumental en la población de Villamayor de Gállego, Comunidad Autónoma de Aragón, España. 
 Villa Mayor, barrio de Bogotá, Colombia.